Алекса́ндр Игна́тьевич Заборовский (25 мая 1894, с. Городец Санкт-Петербургской губернии — 25 апреля 1976, Москва) — российский и советский учёный-энциклопедист, доктор физико-математических наук, геофизик. Один из создателей отечественной разведочной геофизики и соответствующего учебного курса в вузах Советского Союза, в частности — основатель московской геофизической школы. Его монография «Геофизические методы разведки» стала первым в Союзе учебником по прикладной геофизике.

Биография 
В 1913 году закончил 11-ю Санкт-Петербургскую гимназию. В том же году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, однако из-за материальных трудностей окончил только четыре курса. С 1917 года работает магнитологом Компасной части Главного гидрографического управления, с 1918 года становится заведующим магнитной станции Компасной части.

В 1920 году Советом труда и обороны РСФСР была создана Особая комиссия по изучению КМА. Работа комиссии должна была восстановить результаты работ российского геофизика Э. Е. Лейста.

В 1919—1926 годах Заборовский по направлению Гидрографической части руководит магнитометрическими работами на Курской Магнитной Аномалии. Вместе с ним на этом историческом для разведочной геофизики объекте работали такие известные ученые, как П. П. Лазарев (общий руководитель), А. Д. Архангельский, И. М. Губкин, О. Ю. Шмидт и др. На территории КМА были проведены первые комплексные геофизические работы методами магниторазведки и гравиразведки. В результате деятельности этой группы были выявлены значительные скопления железистых кварцитов. Общее количество железа, имеющегося в Курской области, согласно выводам комиссии по исследованию Курской магнитной аномалии превосходит все запасы его, имеющиеся в Европе.

В 1923 году Заборовский создаёт и читает курс магниторазведки в Московской горной академии.

В 1926 году работает в области теории преломлённых минтроповских волн для сейсморазведки, результаты были опубликованы в в «Журнале прикладной физики».

В МГУ Александр Игнатьевич читает учебные курсы по разведочной геофизике с 1929 года, с момента начала подготовки специалистов в области разведочной геофизики.

В 1930—1954 гг. возглавлял созданные ими геофизический факультет и кафедру геофизики Московского государственного геологоразведочного университета.

В 1968—1976 годах профессор, а в период с 1944 по 1949 г.г. и 1954—1968 г.г. — заведующий кафедрой геофизических методов геологического факультета МГУ

Умер 25 апреля 1976-года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.

Вклад

Учебники и учебные пособия

Монографии

Ссылки 
 Тропою чести
 
 
 75 лет геофизическому факультету МГРИ-РГГРУ

Примечания 

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели РГГРУ
Похороненные на Кунцевском кладбище
Преподаватели Московской горной академии